

Гориці — присілок, Грязовецький район, Вологодська область
 Гориці — присілок, Дмитровський міський округ, Московська область